Футбольні клуби Греції

 Атромітос (Афіни)
 Атромітос (Патри)
 Атромітос (Пірей)
 Атромітос (Халкеро)

 Футбольні клуби Кіпру
 Атромітос (Єроскіпу)